El nombre de Pedro López de Ayala puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Pedro López de Ayala, más conocido como Pero López de Ayala (1332-1407). Poeta, historiador y estadista castellano que llegó a ser canciller mayor de Castilla, merino mayor de Guipúzcoa y alférez mayor del pendón de la Orden de la Banda.
 Pedro López de Ayala el Tuerto (m. 1450). Era hijo del anterior, y fue señor de Fuensalida y Huecas, aposentador mayor del rey Juan II de Castilla y alcalde mayor de Toledo.
 Pedro López de Ayala el Sordo (m. después de 1484). Era hijo del anterior, y fue conde de Fuensalida, aposentador mayor de Juan II de Castilla, alférez mayor del pendón de la Orden de la Banda y alcalde mayor de Toledo.
 Pedro López de Ayala (comunero). Noble alaves que en 1520 se unió a la revuelta comunera. Era hijo de María Sarmiento y Garci López de Ayala.
 Pedro López de Ayala y Zúñiga (1582-1651). Era descendiente de los anteriores, y fue conde de Fuensalida y alguacil mayor de Toledo.